Le tournoi de tennis de Pörtschach est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à Pörtschach du 23 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Norma Baylon.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Sonja Pachta.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pörtschach

Navigation 

dames 1965
Portschach
1965 en Autriche
Sport en août 1965